Libianca Kenzonkinboum Fonji, plus connue sous le nom de Libianca, née en 2001 à Minneapolis dans le Minnesota aux États-Unis, est une chanteuse camerouno-américaine d'afrobeats. Elle participe en 2021 à la  de l'émission télévisée The Voice. Elle est principalement connue pour son single People sorti en 2022. En février 2023, la chanson est N°1 aux Afrobeats Charts au Royaume-Uni et N° 2 aux US Afrobeats Billboard.

Biographie

Enfance et débuts 
Libianca naît en 2001 à Minneapolis dans le Minnesota de parents camerounais originaires de Bamenda de la région du Nord-Ouest du Cameroun. Elle quitte les États-Unis à l'âge de 4 ans avec son frère et sa mère menacée de déportation et s'installe à Bamenda, où elle passe son enfance. Elle écrit sa première chanson à l'âge de 10 ans. A 13 ans, elle retourne aux États-Unis.

Carrière 
En 2021, elle passe les auditions à l'aveugle et rejoint l'aventure The Voice US dans l'équipe du chanteur américain Blake Shelton. 

En 2022, elle sort le titre People. Le single rencontre un énorme succès avec plus de 50 millions de streams sur Spotify en 2022 et plus de 10 millions de vues sur YouTube. Au Royaume-Uni, People est classé N°17 de ventes officielles de singles et No. 1 des Afrobeats Charts . Aux États-Unis, il est N° 2 des Afrobeats Billboard. En 2022, elle signe avec les labels RCA Records, 5k Records et Sony Music West Africa. 

Le 3 mars 2023, elle sort la reprise de People en collaboration avec les stars nigérianes d'afrobeats Ayra Starr et Omah Lay .

Discographie

Singles 

 2019 : Level
 2019 : My Place
 2020 : Thank You
 2020 : Everything I Wanted
 2020 : Special Lovin'''
 2021 : People 2021 : Woman 2022 : People (''feat. Ayra Starr et Omah Lay)

Notes et références

Liens externes 

Chanteuse camerounaise
Chanteuse américaine du XXIe siècle
Naissance en 2001
Naissance à Minneapolis
Américain d'origine camerounaise
Artiste de RCA Records